

Nom commun 
Corbeille peut désigner :
 Corbeille, modèle de panier fait ordinairement d'osier ;
 Corbeille à papier, type de poubelle prévue pour recevoir les papiers à jeter dans un bureau ;
 Corbeille, élément de l'espace de travail virtuel d'un poste informatique reprenant la métaphore de la corbeille à papier ;
 Corbeille, en architecture, partie du chapiteau entre l'astragale et le tailloir ;
 Corbeille, pendant un mariage, ensemble des présents reçus par la mariée ;
 Corbeille, premier étage d'une salle de théâtre ;
 Corbeille, espace délimité par une balustrade et destiné aux agents de change, à la bourse de Paris.

Patronyme 

 Lilian Corbeille, monteur français.

Toponyme 

 Corbeilles, commune française située dans le département du Loiret et la région Centre.